Kollmann ou Köllmann est un patronyme porté par :
 Gabriele Köllmann : kayakiste allemande ;
 Gabriele Köllmann : un personnage fictif de la série télévisée Medicopter ;
 Roland Kollmann (né en 1976) : footballeur autrichien ;
 Walter Kollmann (né en 1932) : footballeur autrichien.

Homonymie de patronyme